«Арам» () — французская драма снятая режиссёром Робертом Кешишяном.

О фильме 

Работа над фильмом режиссёра и автора сценария Роберта Кешишяна завершились в 2002 году. «Арам» был снят при участии компаний Bac Films, Canal+, Les Films A4, Studio Canal, Studio Images 8. В прокат фильм вышел 27 ноября 2002 года, а спустя некоторое время 29 июня 2003 года фильм был показан на Мюнхенском кинофестивале, где победил в номинации «Большие надежды». 
2 июля 2004 года картина была показана на международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване, где она была номинирована на гран-при конкурса, в котором впоследствии одержал победу фильм Атома Эгояна «Арарат».
Телевизионная премьера фильма состоялась в Венгрии 14 апреля 2008 года.

Сюжет 
Семья Саркисян долгое время живёт в Париже, позади остались тяжелые времена, войны и лишения их исторической родины….но прежняя боль даёт о себе знать когда в результате террористического акта в Париже получает серьёзные ранения младший брат Левон. Узнав об этом отец братьев Миран Саркисян, обвинив в ужасной трагедии старшего сына Арама, отрекается от него и изгоняет. Спустя годы Арам, сражавшийся на войне в Карабахе, тайно приезжает во Францию. Он встречается со своей младшей сестрой Мелинэ и рассказывает ей о том что решил отомстить за трагедию, которая случилась с его семьей и разрушила его жизнь… Но в день свадьбы девушки появляются люди из экстремистской организации, чтобы разобраться с самим Арамом…

В ролях

Награды 
 Победа в номинации «Большие надежды» на Мюнхенском кинофестивале
 Номинант гран-при международнго кинофестиваля «Золотой абрикос»

Примечания

Ссылки 
 
 «Арам»  на Real Movie News
 «Арам»  на Z Review

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франции 2002 года